Виленин Дмитриевич Константинов (1924—2018) — советский и российский учёный, кандидат технических наук, профессор МГТУ ГА. Автор учебно-методических трудов и 5 изобретений. Награждён медалями за взятие Варшавы, Праги, Берлина.

Биография 
Родился в Кемерово. Служил механиком по электрооборудованию самолетов полученных по ленд-лизу в 199-й бомбардировочном полку авиации дальнего действия. В 1954 году окончил ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского. Работал заместителем начальника кафедры «Эксплуатация авиационного оборудования» ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского. Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, а также 14 медалями Министерства обороны.

Преподаватель кафедры технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (ТЭАЭС и ПНК) МГТУ ГА. Специализация диагностика авиационной техники, конкретная авиационная техника, основы технической эксплуатации авиационной техники.

У Константинова В. Д. защищали диссертацию Валентина Терешкова и Олег Рогозин.

Научные работы, учебники, монографии и статьи 
 В. Д. Константинов. Методика оценки качества структуры организации по техническому обслуживанию авиационной техники // Научный вестник МГТУ ГА, 2007 год
 В. Д. Константинов, И. Г, Уфимцев, Н. В. Козлов. Авиационное оборудование самолетов // Военное издательство издательство Министерства Обороны СССР, 1970 год
 В. Д. Константинов. Техническая эксплуатация АЭС и ПНК для студентов специальности и направления всех форм обучения // МГТУ ГА. 2013 год.
 В. Г. Воробьев, В. Д. Константинов, Г. А. Куликов, М. И. Пальчих, В. Т. Денисов. Техническая эксплуатация авиационного оборудования // Транспорт, 1990.
 В. Г. Воробьев, С. В. Глухов, В. Д. Константинов, И. М. Синдеев. Диагностирование и прогнозирование технического состояния авиационного оборудования // Транспорт, 1984
 В. Д. Константинов. Количественная оценка характеристик готовности авиационного оборудования в процессе эксплуатации // МИИ ГА, 1981
 В. Д. Константинов. Программирование некоторых задач по инженерно-авиационному обеспечению в АТБ ГА для решения их на ЦВМ// МИИ ГА, 1991.
 В. Д. Константинов. Основы теории надежности авиационной техники // МИИ ГА, 1992
 В. Г. Воробьев, В. Д. Константинов. Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов // МГТУ ГА; Университетская книга, 2007 — ISBN 978-5-86311-558-0
 В. Д. Константинов, Л. О. Марасанов. Основы технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов // Учебное пособие. — М.: Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА), 2017 ISBN 978-5-903865-30-7

Примечания

Ссылки 
 Некоторые работы на сайте РГБ
Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Преподаватели Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского